Concerto per violoncello e orchestra n. 1 (Dvořák) di Antonín Dvořák
 Concerto per violoncello e orchestra n. 1 (Haydn) di Joseph Haydn
 Concerto per violoncello e orchestra n. 1 (Saint-Saëns) di Camille Saint-Saëns
 Concerto per violoncello e orchestra n. 1 (Šostakovič) di Dmitrij Šostakovič